

Шугаркрік — місто, штат Пенсільванія
 Шугаркрік — селище, штат Огайо
 Шугаркрік Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсильванія

 Шугар-Крік — місто, штат Міссурі
 Шугар-Крік — місто, штат Вісконсин